Takmak – wieś w Rosji, w rejonie dawlekanowskim
 Takmak – rzeka w Rosji, w obwodzie permskim
 Takmak – skała w Rosji, w kraju krasnojarskim
 Takmak – taniec ludowy Tatarów i Baszkirów